Kuiper (Küfer) ist der Familienname folgender Personen:
 Albertine van Vliet-Kuiper (* 1951), niederländische Politikerin (D66)
 Bernhard Kuiper (1907–1988), deutscher Architekt und SS-Obersturmführer
 Bill De Kuiper  (1953–2022), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper (1907–2003), niederländischer Indologe
 Gerard Peter Kuiper (1905–1973), US-amerikanischer Astronom niederländischer Herkunft
 Hans Kuiper (1914–2011), niederländischer Malakologe
 Hennie Kuiper (* 1949), niederländischer Radrennfahrer
 Jan Kuiper (* 1957), niederländischer Fusionmusiker
 Jan Willem Kuiper (1924–2004), niederländischer Biochemiker
 Koenraad Kuiper (1888–1971), niederländischer Zoodirektor und Lehrer
 Nicolaas Kuiper (1920–1994), niederländischer Mathematiker
 Nick Kuiper (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Nicky Kuiper (* 1989), niederländischer Fußballspieler
 Peter Kuiper (1929–2007), deutsch-niederländischer Schauspieler
 Piet C. Kuiper (1919–2002), deutsch-niederländischer Psychiater, Psychoanalytiker und Autor
 Rosalin Kuiper (* 1995), niederländische Seglerin

Nach Gerard Peter Kuiper sind benannt:
 Kuiper (Mondkrater)
 Kuiper (Marskrater)
 Kuiper (Merkurkrater) 
 (1776) Kuiper, ein Asteroid
 Kuipergürtel
 Kuiper Airborne Observatory
 Kuiper Scarp, eine Geländestufe auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Kuiper Systems
 Satz von Kuiper (nach Nicolaas Kuiper), mathematischer Lehrsatz
 Kuyper
 Kuipers